Niemcy:
 Weißenfels miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Weißenfels – były powiat w latach 1990-2007
 Weißenfels – były powiat w latach 1952-1990

Zobacz też:
 Saksonia-Weißenfels